.lb, domini de primer nivell territorial del Líban.
 Lliura (unitat de massa), unitat de massa.